

Заборовиці — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заборовиці — село в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства